Михаил Левов Огнянов е български медик и публицист от Македония.

Биография 
Михаил Огнянов е роден през 1927 година в град Битоля, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци, в семейството на лекаря Лев Тодоров Огнянов. Ранните си години прекарва в Кралство Югославия, Кралство Албания, а за кратко и във Федерална Югославия. След това се прехвърля в България, където завършва Софийския медицински университет. Специалист е по клинична имунология, доктор на медицинските науки, ст.н.с I ст. Като автор и съавтор публикува над 120 статии и няколко книги в тази област. След демократичните промени от 1989 година активно се занимава с македонския въпрос и публикува статии по темата. Част от спомените си издава в книгата „Македония - преживяна съдба“. Умира през юли 2013 година.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Родени в Битоля
Български лекари от Македония
Български общественици от Македония
Българи в Югославия
Български публицисти
Български имигранти от Македония в София
По произход от Охрид